Авестийский алфавит (, din dabire) — левостороннее буквенное письмо, происходящее из арамейского письма иранской канцелярии пехлеви. Было разработано в эпоху Сасанидов для записи ныне мёртвого авестийского языка.

В качестве побочного эффекта разработки было применено в пазенде, способе записи среднеперсидского языка, использовавшемся преимущественно для зенда — толкований на текст Авесты. В текстах зороастрийской традиции авестийский алфавит обычно упоминается как dēn-dibīrīh, что на среднеперсидском значит «письмо веры».

История 
Разработка авестийского алфавита была вызвана необходимостью правильно записывать тексты на авестийском языке. Канон зороастрийских писаний был составлен во время правления Шапура II (309—379 гг.) Адурбадом Махраспанданом, который, согласно легенде, прошёл огненную ордалию, чтобы показать еретикам превосходство истинной зороастрийской веры. Ныне известные рукописи Авесты восходят именно к сасанидскому канону, и авестийский алфавит был изобретён в эту же эпоху ad hoc таким образом, чтобы учитывать малейшие нюансы литургического чтения текстов. Сравнение авестийских букв с пехлевийскими позволило установить время составления канона и его запись — IV век, то есть примерно период правления Шапура II. Это предприятие, свидетельствующее о возрождении маздеизма и установлении строгой ортодоксии, тесно связанной с политической властью, вероятно, было вызвано желанием более эффективно конкурировать с буддистами, христианами и манихейцами, догматы веры которых были зафиксированы в письменном виде.

Поскольку к тому времени язык был уже давно мёртв и практически непонятен иранцам, вместе с записью канона начали составляться его переводы и комментарии к нему — так называемый зенд, от авестийского zainti, «понимание». Практически все сохранившиеся до наших дней рукописи (за исключением яшт) имеют зенд на среднеперсидском, записанный именно авестийским алфавитом.

Древнейшая рукопись авестийским письмом относится к 1288 году.

Происхождение 
Манихейский и армянский алфавиты, первые в чистом виде алфавиты на востоке, вероятно явились стимулом для создания авестийского. 

, на котором основывался авестийский алфавит, широко использовалось для записи различных среднеперсидских языков, но для точной записи религиозных текстов его ресурсов не хватало — оно было абджадом, причём некоторые его символы могли обозначать разные фонемы.

Авестийская письменность же, напротив, — консонантно-вокалическая, и в ней явным образом могли выражаться не только гласные, но и аллофоны обозначались разными буквами. В алфавите было много символов (a, i, k, t, p, b, m, n, r, s, z, š, xv) из книжного пехлевийского письма, а некоторые (ā, γ) — из псалтирьского пехлеви (в книжном пехлеви для обозначения γ и k использовался один и тот же символ). Некоторые гласные, например ə, были заимствованы, по видимости, из греческого минускула. Авестийское o — особая форма пехлевийского l, зафиксированная исключительно в арамейских гетерограммах. Некоторые буквы (например, ŋ́, ṇ, ẏ, v) — чистые изобретения.

Авестийское письмо, как и пехлевийское с арамейским, идёт справа налево. Буквы писались раздельно, а лигатуры были очень редки и, скорее всего, вторичного происхождения.

Графемы 
В общем авестийский алфавит содержит 37 согласных и 16 гласных. Для транскрипции используются обычно две схемы: более старая, предложенная Христианом Бартоломе, и новая, предложенная Карлом Хоффманном.

Позже, когда авестийским алфавитом начали записывать среднеперсидский язык (см. пазенд), в алфавит была добавлена согласная  на обозначение фонемы //, которая отсутствовала в авестийском.

Лигатуры 

Четыре лигатуры наиболее часто встречаются в авестийских рукописях:
  (š) +  (a) =  (ša)
  (š) +  (c) =  (šc)
  (š) +  (t) =  (št)
  (a) +  (h) =  (ah)
U+200C ZERO WIDTH NON-JOINER может быть использован для предотвращения образования лигатур при необходимости. Например, сравните  (U+10B31 10B00) и  (U+10B31 200C 10B00).

Фоссе даёт список из 16 лигатур, но большая их часть образована соединением «хвостов» букв.

Пунктуация 
Слова и первые части составных слов отделяются точкой, положение которой по вертикали может быть совершенно разным. В остальном пунктуация в рукописях либо эпизодична, либо вовсе отсутствует, и в 1880-х Карл Гельднер разработал свою систему для стандартизированной транскрипции. В его системе, которую он основал на своих находках, треугольник из трёх точек может быть: двоеточием, точкой с запятой, концом предложения и концом секции — это определяется размером точек и их взаимным расположением. Две точки сверху и одна снизу обозначают, в соответствии с увеличением их размера, двоеточие, точку с запятой, конец предложения и конец секции.

Электронное представление 

Авестийский алфавит был добавлен в стандарт Юникод в октябре 2009 года, с выпуском версии 5.2. За символами закреплён диапазон U+10B00—10B3F, из которого:
 U+10B00—10B35 — буквы (ii и uu представлены не как отдельные символы, но как последовательности символов);
 U+10B38—10B3F — знаки пунктуации.

Примечания

Литература 
 
 

Алфавиты
Авеста
Письменности иранских языков
Вышедшие из употребления письменные системы